L'équipe de baseball des Brewers de Milwaukee est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1969. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en phase de play-offs.

Résumé (1969-2010)

Saison régulière 
 42 saisons de Ligue majeure : 3166 victoires pour 3505 défaites (0,475)
 2 titres de Division : 1981, 1982

Séries éliminatoires 
 2 participations en Série de division : 3 victoires pour 6 défaites (0,333), aucune série gagnée
 1 participation en Série de championnat : 3 victoires pour 2 défaites (0,600), 1 série gagnée : 1982
 1 participation en Série mondiale : 3 victoires pour 4 défaites (0,428), aucune série gagnée
 Bilan en séries éliminatoires : 9 victoires pour 12 défaites (0,428)

Saison par saison

Liens externes 
 Statistiques des Milwaukee Brewers sur Baseball-Reference.com
 Stades et affluences des Milwaukee Brewers sur Baseball-Reference.com

Milwaukee Brewers